Габелия — фамилия абхазского и грузинского происхождения.

 Известные носители
 Габелия, Георгий Отарович (род. 1977) — грузинский футболист.
 Габелия, Гульнара Фаустовна (род. 1985) — грузинская футболистка.
 Габелия, Бадга Павлович (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Габелия, Отар Амвросиевич (род. 1953) — советский футболист.
 Габелия, Сергей Михайлович (1939—1997) — абхазский художник.

См. также 
 Гаделия